Seto (taal) (of Setu), een Oostzeefinse taalvariant 
Yutaka Seto, een personage uit de film Battle Royale.
Japanse Binnenzee (Seto-naikai) 
Seto (Aichi), een stad in de Japanse prefectuur Aichi.
Seto  (Ehime),  een voormalige gemeente in Japanse prefectuur Ehime.
Seto (Okayama), een voormalige gemeente in Japanse prefectuur Okayama.
Seto (volk), een bevolkingsgroep in het zuidoosten van Estland en het noordwesten van Rusland